Cassandre, Cassandra ou Kassandra (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque.

Mythologie 
 Dans la mythologie grecque, Cassandre est une princesse troyenne possédant le don de prophétie.

Personnalités 
 Cassandre, groupe de musique.
 Cassandre, l'un des Diadoques d'Alexandre le Grand ().
 François Cassandre, un traducteur français du .
 Cassandre, pseudonyme d'Adolphe Mouron, graphiste français (1901-1968).
 Cassandre Salviati, la muse du poète français Ronsard.
 Cassandre Beaugrand (1997- ), triple championne de France de triathlon.

Toponyme 
 Cassandréia, une ville antique de Chalcidique. Elle a donné son nom à :
 la péninsule de Cassandra, l'antique Pallène, l'une des trois péninsules de la Chalcidique, en Grèce ;
 Kassandra, un dème du district régional de Chalcidique, sur cette péninsule.

Arts et culture

Opéra 
 Cassandre, opéra des compositeurs français François Bouvard et Toussaint Bertin de la Doué (1706).

Théâtre 
 Cassandre, un personnage de la commedia dell'arte.
 Kassandra, ballet de Anne Teresa De Keersmaeker (2004)

Littérature 
 Les Amours de Cassandre, recueil de Pierre de Ronsard (1552).
 Cassandre, revue d'art fondée en 1995.
 Cassandre, titre d'un texte de Florence Nightingale (1820-1910) paru en 1928.
 Le Miroir de Cassandre, roman de Bernard Werber publié en 2009.

Cinéma 
 Le Pont de Cassandra, un film de George Pan Cosmatos (1976).
 Le Rêve de Cassandre, un film de Woody Allen (2007).
 Cassandra, un film australien de Colin Eggleston (1986).

Télévision 
 Cassandre, série télévisée française diffusè depuis  2015.
 Cassandra, un personnage de la série Doctor Who.
 Cassandra, un épisode et un personnage éponyme de la série Stargate SG-1.

Jeu vidéo 
 Cassandra Alexandra, un personnage de la série Soul.
 Cassandra Morgan, un personnage de la série Uncharted 
 Kassandra, un personnage principal de Assassin's Creed Odyssey

Bande dessinée 

 Cassandra Cain, un personnage de DC comics. Elle incarne la deuxième Batgirl et plus tard elle prend l'identité de Black Bat.
 Cassandra Sandsmark, un personnage de DC comics. C'est la deuxième Wonder Girl. Elle fera partie de l'équipe Young Justice et ensuite des Teen Titans.

Divers 
 (114) Cassandre, un astéroïde.
 Cassandra, un SGBD libre.
 syndrome de Cassandre, syndrome psychologique en référence à la princesse troyenne.

Prénom 
Cassandre est utilisé comme prénom épicène dès le . On trouve les variantes Cassandra, , Cassy, Kassandra, Kassandre, etc..

Notes et références